Ogrezeanu ist der Familienname folgender Personen:

 Anny Ogrezeanu (* 2001), deutsch-rumänische/r Sänger/in
 Sofia Ionescu-Ogrezeanu (1920–2008), rumänische Neurochirurgin, siehe Sofia Ionescu